Zebre Rugby eller helt enkelt Zebre (, direkt översatt "Zebror"), är en italiensk rugby union-klubb baserat i Parma, Italien. De tävlar i Guinness Pro12 och Heineken Cup sedan 2012-13 säsongen.

Spelare 
Zebres nuvarande lag som av 2018-19 säsongen.

Se även 
 Rugby union

Referenser 

Rugbyklubbar i Italien
Sportklubbar bildade 2012